Slots City (укр. Слотс Сіті) — мережа ліцензійних гральних закладів та бренд, що належить компанії «Геймдев». Компанія Slots City об'єднує ігрові зали та перше легальне в Україні онлайн-казино.

Історія 
У лютому 2021-го, бренд Slots City отримав другу в Україні ліцензію для організації та проведення азартних ігор в інтернеті від комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

31 березня 2021 року, КРАІЛ прийняла рішення про видачу компанії «Геймдев» ліцензії на відкриття залів ігрових автоматів під торговою маркою Slots City.

У червні 2021 року, компанія «Геймдев» стала партнером і членом об'єднання Ukrainian Gambling Council.

Діяльність 
Мережа налічує наземні зали, що працюють в Запоріжжі, Харкові, та Києві.  

Slots City пропонує сертифіковані ігри від понад 40 провідних провайдерів, таких як NetEnt, Novomatic, Playson, 3 Oaks Gaming тощо.

Реєстрація в казино доступна через додаток «Дія», а основною валютою сервісу та рахунку користувачів є гривня.  

Під брендом також зареєстроване цілодобове онлайн-казино з вебверсією та додатком для смартфонів Android та IOS.

У вересні 2021 року, на легальному сайті онлайн-казино SlotsCity.ua з'явилися слоти від великого австрійського концерну Novomatic. Тоді ж компанія стала партнером і учасником Ukrainian Gaming Week 2021.

Благодійність 
У жовтні 2021 року, брендом Slots City був заснований благодійний фонд Slots City Foundation. Першим проєктом фонду стала підтримка екопроєкту «Greening of the Planet» та Міжнародної екологічної акції «Висадка дерев одним мільйоном людей за одну добу».

З початку великої війни 24 лютого, Slots City Foundation надає допомогу цивільному населенню та військовим підрозділам, закуповуючи гуманітарну допомогу, одяг, спеціальне обладнання, дрони та автівки.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гральний бренд передав один мільйон гривень для потреб армії під час війни.

У березні 2022 року гаряча лінія Slots City була перекваліфікована в лінію підтримки допомоги українцям під час воєнного стану. Служба підтримки надавала інформацію про контакти волонтерів, допомагала з пошуком житла, інформувала про розклад евакуаційних маршрутів із різних міст тощо. Тоді ж Slots City започаткував благодійну ініціативу — з кожного успішного депозиту компанія передає 10 грн на допомогу армії. Ця акція триватиме до кінця воєнного стану.

У червні 2022, Slots City Foundation створив сайт із реєстрації заявок на допомогу ЗСУ.

З жовтня 2022 року Slots City Foundation відкрив дві програми благодійного фінансування: на гуманітарну допомогу переселенцям, які втратили житло, та закупівлю дронів на потреби конкретних військових підрозділів ЗСУ.

Примітки